New Site Erei foi um time de futebol de Belize que competia no Campeonato Belizenho de Futebol (BPFL) da Federação de Futebol de Belize. A equipa era situada em Dangriga. Seu estádio é o Carl Ramos Stadium.

Títulos 
Campeonato Belizenho de Futebol: 2002/03, 2005/06, 2006

Clubes de futebol extintos de Belize